L7 é o álbum de estreia da banda estadunidense de rock L7, lançado em 1988 pela Epitaph Records.

Faixas

Integrantes 

 Donita Sparks → vocal e guitarra
 Suzi Gardner → vocal e guitarra
 Jennifer Finch → baixo e vocal
 Roy Koutsky → bateria
 Matthew Kurzban → vocal
 Brett Guerwitz → produção
 Jordan Tarlow → técnico em guitarra
 Suzy Beal → arte da capa
 Donnell Cameron → engenheiro de som
 Jeff Campbell → layout do CD
 Al Flipside → fotografia e foto de capa
 Bruce Kalberg → fotografia
 Randall Martin → logotipo
 Eddy Schreyer → gerente
 N.Todd Skiles → aspecto visual

Álbuns de L7
Álbuns de estreia de 1988
Álbuns em língua inglesa
Álbuns de punk rock
Álbuns grunge